Francisco de Paula María Trinidad Enrique Gabriel Miguel Rafael Edmundo Buenaventura de Borbón y Castellví (de Borbón y Castellví, Borbón y Shelly) (Toulouse, 29 de marzo de 1853-Madrid, 28 de marzo de 1942) fue un noble español, miembro de la familia Borbón, y primo carnal del rey Alfonso XII de España. A pesar de sus vínculos familiares, Don Francisco de Paula no fue nunca infante de España.

Antepasados 
El matrimonio de sus padres, celebrado en Roma en 1847, no contó con el consentimiento de la reina Isabel II, y sus padres fueron exiliados a Francia, donde nació el joven.

Don Francisco de Paula era el tercer hijo nacido del matrimonio formado por el polémico infante Don Enrique de Borbón, I duque de Sevilla, Grande de España, y su mujer, doña Elena María de Castellví y Shelly.

Por línea paterna era nieto de Don Francisco de Paula de Borbón (hijo menor del rey Carlos IV de España) y de la princesa Luisa Carlota de Borbón-Dos Sicilias; por línea materna era nieto de don Antonio de Padua de Castellví y Fernández de Córdoba, XII conde de la Villanueva, X conde de Castellá y VIII conde de Carlet, y de doña Margarita Shelly de MacCarthy, hermana de Edmundo Shelly y MacCarthy, Coronel de Infantería y Secretario del Rey Fernando VII. La familia de doña Elena procedía de Valencia y de Irlanda.

Vida 
Don Francisco de Paula nació en 1853 en Toulouse, donde vivía su familia, exiliada por las desavenencias entre su padre, Enrique de Borbón, y su prima y cuñada, la reina Isabel II de España.

Aunque inicialmente Don Francisco de Paula luchó en el ejército carlista, pronto se mostró a favor de su primo, Alfonso XII, y se unió al ejército alfonsino en 1875. Ese año fue nombrado general de brigada en la isla de Cuba, que en aquel momento seguía siendo una provincia de ultramar de España.

Matrimonios e hijos 
En La Habana conoció a su primera esposa, María Luisa de la Torre y Bassave (Guamutas, 14 de mayo de 1856 - Madrid, 7 de junio de 1887), hija de José María de la Torre y Armenteros, un rico hacendado cubano, y de María de los Dolores de Bassave y Ziburu. Contrajeron matrimonio el 15 de septiembre de 1877 en La Habana, pero se instalaron en Madrid, donde nacieron cuatro de sus cinco hijos.

Tuvieron cinco hijos:
 Elena de Borbón y de la Torre (1878-1936), casada con José de Oltra y Fullana y muerta durante la Guerra Civil.
 María Luisa de Borbón y de la Torre (1880-1968), casada con Diego González-Conde, marqués de Villamantilla de Perales.
 Francisco de Paula de Borbón y de la Torre (1882-1952), casado con Enriqueta de Borbón y Parade, IV duquesa de Sevilla.
 José María de Borbón y de la Torre (1883-1962), casado con María Luisa Rich y Carbajo.
 María de los Dolores de Borbón y de la Torre (1887-1985)

Tras la muerte de doña María Luisa en 1887, Francisco de Paula volvió a contraer matrimonio el 15 de febrero de 1890 en Madrid, esta vez con María Felisa de León y Navarro de Balboa (La Habana, 14 de junio de 1861 - Madrid, 25 de septiembre de 1943), dama de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa el 8 de octubre de 1928, de familia noble y también natural de Cuba, hija de Carlos de León y Navarrete (- 12 de abril de 1867) y de su segunda mujer Felisa Navarro de Balboa y Sánchez-Yebra, II marquesa de Balboa (Estepa, 18 de mayo de 1836 - Granada, 2 de marzo de 1915) y hermana de María del Pilar de León y Gregorio, I marquesa de Squilache, Grande de España, hija de la primera mujer de su padre María del Pilar de Gregorio y Ayanz de Ureta. De dicha unión nacieron tres hijos:
 Enrique María de Borbón y León, III marqués de Balboa (1891-1936), casado con Isabel de Estebán e Iranzo, III condesa de Iranzo, y muerto durante la Guerra Civil.
 Alfonso María de Borbón y León, II marqués de Squilache (1893-1936), casado con María Luisa de Caralt y Mas y muerto durante la Guerra Civil.
 María de las Nieves Blanca de Borbón y León (1898-1989), casado con Luis de Figueroa y Alonso-Martínez, II conde de Romanones.

Vida pública 
Don Francisco de Paula fue conocido en su época por reclamar para sí mismo el inexistente trono de Francia, tras la muerte del conde de Chambord en 1883. Sus pretensiones causaron numerosos quebraderos de cabeza a la reina regente Doña María Cristina de Austria, lo cual derivó en dos meses de arresto para Don Francisco de Paula en Santoña en 1898. Los tribunales franceses dictaminaron finalmente que la familia Orleáns, a la que él detestaba, era quien podía llevar el escudo de armas de los reyes de Francia.

En 1891 fue nombrado general de División, y cinco años después fue diputado a Cortes por Barcelona. Entre 1914 y 1916 fue gobernador general de Baleares, y en 1916 fue miembro del Consejo de Guerra y Marina. En 1927 su sobrino, Alfonso XIII de España le concedió la Orden del Toisón de Oro.

Últimos años 
Tras la proclamación de la Segunda República Española, Don Francisco de Paula pudo permanecer en España, y continuó residiendo en Madrid. No obstante, tras el estallido de la Guerra Civil Española tuvo que buscar asilo en la embajada de Chile en la capital. Varios de sus descendientes corrieron peor suerte, y sus hijos Elena de Borbón y la Torre (1878-1936), Enrique de Borbón y León (1891-1936), Alfonso de Borbón y León (1893-1936), y sus nietos María Luisa González-Conde y Borbón (1912-1936), José Luis de Borbón y Rich (1910-1936), Jaime de Borbón y Esteban (1921-1936) fueron fusilados por el bando republicano.

Don Francisco de Paula murió en Madrid en 1942. Su viuda falleció un año después.

Ancestros

Bibliografía 
 Mateos Sáinz de Medrano, Ricardo. Nobleza Obliga. La Esfera de los Libros, 2006. ISBN 84-9734-467-7.

Casa de Borbón en España
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (Rama española)
Diputados de la V legislatura de España de la Restauración
Diputados de la VIII legislatura de España de la Restauración
Diputados por Gracia de las Cortes de la Restauración
Gobernadores civiles de Baleares
Nacidos en Toulouse
Fallecidos en Madrid